«Травля» () — художественный фильм шведского режиссёра Альфа Шёберга. Первый экранизированный сценарий Ингмара Бергмана.

Сюжет 
Ян-Эрик Видгрен — ученик старших классов в средней шведской школе, в которой все боятся преподавателя латыни с характерной кличкой Калигула. Ян-Эрик встречается с девушкой Бертой, работающей в табачной конторе и влюбляется в неё. Однажды она сознаётся, что её преследует один садист, но умалчивает, что это — Калигула.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр Альф Шёберг
 Продюсеры — Харальд Муландер, Виктор Шёстрём
 Звукорежиссёр — Гастон Корнелиус
 Ассистент звукорежиссёра — Лённарт Свенссон
 Композитор — Хильдинг Русенберг
 Дирижёр — Эрик Таксен

Призы и награды 
 1947 год — Венецианский кинофестиваль, номинация на премию Золотой лев

Примечания

Ссылки 
 http://lenta.ru/articles/2007/07/30/bergman/

Фильмы Швеции 1944 года
Фильмы-драмы Швеции
Чёрно-белые фильмы Швеции
Фильмы Альфа Шёберга
Фильмы SF